Le nom Karen fut utilisé pour plusieurs cyclones tropicaux dans divers bassins océanique.

Atlantique nord 

 Tempête tropicale Karen (1989), formé près de l'île de la Jeunesse, Cuba ;
 Tempête tropicale Karen (1995), une faible tempête qui fut absorbée par l'ouragan Iris ;
 Ouragan Karen (2001), toucha la côte de Nouvelle-Écosse en tant que tempête tropicale ;
 Ouragan Karen (2007), ouragan de catégorie 1 au milieu de l'Atlantique ;
 Tempête tropicale Karen (2013), formé dans le golfe du Mexique ;
 Tempête tropicale Karen (2019), un faible système qui a affecté les Petites Antilles et est passé bien au large des Bahamas.

Pacifique 

 Typhon Karen (1948) (T4801), passa toute sa vie en mer ;
 Typhon Karen (1952) (T5209), toucha la Corée du Sud et le Japon ;
 Typhon Karen-Lucille (1956) (T5619), traversa les Philippines ;
 Typhon Karen (1960) (T6001, 06W), mis 56 morts et 7 000 sans abris aux Philippines ;
 Typhon Karen (1962) (T6228, 84W), détruisit 95 % dfes bâtiments à Guam.

 Typhons nommés Karen dans la zone de responsabilité de PAGASA (Philippines) 

 Typhon Rananim (2004) (T0413, 16W, Karen), toucha la Chine ;
 Typhon Nuri (2008) (T0812, 13W, Karen), frappa les Philippines et Hong Kong ;
 Typhon Sanba (2012) (T1216, 17W, Karen), le plus intense cyclone tropical dans le monde en 2012 ;
 Typhon Sarika (2016) (T1621, 24W, Karen), frappa les Philippines, le sud de la Chine et le Vietnam

Océan Indien 

 Cyclone Karen (1964)
 Cyclone Karen (1977)

Tempête tropicale homonyme
Ouragan homonyme